Тим Ло́бингер (; ) — немецкий прыгун с шестом, чемпион мира в помещении 2003, двукратный чемпион Европы в помещении (1998, 2002), участник четырёх летних Олимпийских игр (1996, 2000, 2004, 2008).

Биография

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 1990 году на чемпионат мире среди юниоров в Пловдиве, где не попал в финал и занял лишь 20 место. В 2011 году был удостоен премии «Мемориал Рудольфа Харбига». Завершил карьеру в 2012 году. Некоторое время работал фотомоделью, а также был фитнес-тренером футболиста Александра Глеба. С июля 2012 по 30 июня 2015 года являлся тренером по физподготовке футбольного клуба «РБ Лейпциг».

Личная жизнь 
С 1994 по 2003 год был женат на прыгунье в длину Петре Лобингер. У них двое детей — дочь Кендра (род. 1995) и сын Лекс (род. 1998). В августе 2011 года Тим женился на телеведущей Алине Бауман, с которой расстался в 2017 году.

Умер 16 февраля 2023 года от лейкемии, с которой боролся более 5 лет.

Достижения

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Тим Лобингер на сайте IAAF
 

Прыгуны с шестом Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Умершие от лейкоза